Серге́й Кули́нич:
 Кулинич, Сергей Анатольевич (род. 1960) — советский и российский футболист.
 Кулинич, Сергей Викторович (род. 1995) — украинский футболист.